Николай Коперник:

 Николай Коперник (1473—1543) — польский астроном, математик и экономист.
 «Николай Коперник» — московский музыкальный коллектив.

См. также 
 Коперник
 Коперникон